Cadurciella är ett släkte av tvåvingar. Cadurciella ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Parasitflugor
Cadurciella